Samuel Barron peut faire référence à :

 Samuel Barron (1765-1810), un commodore de l'United States Navy durant la quasi-guerre et la guerre de Tripoli, frère de James Barron et père du suivant ;
 Samuel Barron (1809-1888), fils du précédent, capitaine de l'US Navy puis de la Confederate States Navy.